Ральф Дакр (; около 1290 — апрель 1339) — английский аристократ, 1-й барон Дакр с 1321 года, рыцарь Бани.

Биография 
Ральф Дакр был сыном сэра Уильяма Дакра, землевладельца из Камберленда. Он женился на Маргарет Мултон, дочери Томаса Мултона, наследнице большого поместья в Камбрии с центром в замке Наворт и земель в Северном Йоркшире, где сейчас находится замок Говард. В 1321 году Ральфа впервые вызвали в парламент как лорда; это событие считается началом истории баронии Дакр. В 1331 году король Эдуард III назначил Дакра верховным шерифом Камберленда и губернатором Карлайла. В 1333 году барон командовал англичанами в битве с шотландцами при Дорноке, в 1336 или 1337 году он стал рыцарем Бани.

В браке с Маргарет Мултон у Ральфа родились сыновья Уильям (2-й барон Дакр), Томас, Ральф (3-й барон Дакр) и Хью (4-й барон Дакр).

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Дакр
Бароны Англии XIV века
Главные шерифы Камберленда
Дакры